Водяні пітони (Liasis) — рід неотруйних змій з родини пітони. Має 3 види.

Опис 
Загальна довжина коливається від 1 до 3 м. Голова трохи витягнута. Тулуб стрункий, неширокий. Забарвлення досить одноманітне: темне, оливкове, коричневе. Буває чорна спина та світле черево. Часто спина має перламутровий відлив, нижньогубні щітки зазвичай світлі, в тон черева.

Спосіб життя 
Полюбляють заболочені луки, береги озер, річок, зустрічаються також у саванних й гірських лісах, по ущелинах та распадкам. Харчуються невеликими ссавцями та птахами, однак можуть поїдати і плазунів, іноді навіть інших пітонів або новонароджених крокодилів.

Це яйцекладні змії.

Розповсюдження 
Мешкають в Австралії, на Новій Гвінеї та в Індонезії.

Види 
 Liasis fuscus
 Liasis mackloti
 Liasis olivaceus

Джерела 
 http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?submit=Search&genus=Liasis  
 Шмальгаузен І. І. Походження наземних хребетних. М., 1964.

Пітони